Первый Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин прошёл с 20 июня по 1 июля 1965 года в Больцано (Италия) по круговой системе. В нём приняли участие 15 спортсменов из 8 стран.

Победил представитель СССР Исер Куперман, серебро у представителя СССР Вячеслава Щёголева, бронза у представителя Нидерландов Герта ван Дейка.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Италии в 1965 году
1965 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Международные спортивные соревнования в Больцано
Июнь 1965 года
Июль 1965 года
Чемпионаты Европы в 1965 году
Чемпионаты Европы в Италии